Nova vas (gmina Bloke)
 Nova vas (gmina Ivančna Gorica)
 Nova vas (gmina Miren-Kostanjevica)
 Nova vas (gmina Preddvor)
 Nova vas (gmina Sežana)